Franciaország
Ramecourt, település Pas-de-Calais megyében
Ramecourt, település Vosges megyében